Alpen Cup w skokach narciarskich 2010/2011 – była to 12. edycja Alpen Cup w skokach narciarskich. Rozpoczęła się 11 września 2010 w Kranju, a zakończyła 13 marca 2011 w Chaux-Neuve. Cykl składał się z dwunastu konkursów.

Zwyciężył Austriak Thomas Lackner przed swoim rodakiem Stefanem Kraftem, oraz Słoweńcem Jaką Hvalą.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w sportach zimowych
2011 w sportach zimowych
2010 w Europie
2011 w Europie
2011